Лесная быль — название 2 художественных фильмов.
 Лесная быль (фильм, 1926) — художественный фильм по повести Михася Чарота «Свинопас» режиссёра Юрия Тарича.
 Лесная быль (фильм, 1949) — документальный фильм режиссёра Александра Згуриди.
 Лесная быль — посёлок, Чердаклинский район, Ульяновская область, Россия